Ел Кангрехал има више значења:

 Ел Кангрехал (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кангрехал, Тикуиксила (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику